Семья — еженедельный иллюстрированный журнал, издававшийся в Москве в 1892–1905 гг. Липскеровым под редакцией скоропечатни Левенсона.

Примечания

Источники 
 

Журналы Российской империи
Печатные издания, возникшие в 1892 году
Исчезли в 1905 году